Marcos Juárez (departement), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba
Marcos Juárez (Córdoba), een plaats in gelijknamig departement in de Argentijnse provincie Córdoba